Нойкирхен ( — в переводе «Новая церковь»):

География 
 Нойкирхен — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт
 Нойкирхен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Нойкирхен — город в Германии, в земле Гессен
 Нойкирхен — коммуна в Германии, в земле Бавария
 Нойкирхен — коммуна в Германии, в земле Саксония, на реке Плайсе
 Нойкирхен — коммуна в Германии, в земле Саксония
 Нойкирхен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Нойкирхен — ряд коммун в Австрии.

Персоналии 
 Нойкирхен, Хайнц (1915—1986) — военный деятель Германии, позже ГДР, в 1961—1963 годах командующий Фольксмарине ГДР.

См. также 
 Нойкирхен-ам-Гросфенедигер
 Нойкирхен-ан-дер-Фёкла
 Нойкирхен-ан-дер-Энкнах
 Нойкирхен-байм-Хайлиген-Блут
 Нойкирхен-Бальбини
 Нойкирхен-Зульцбах-Розенберг — коммуна в Германии, в земле Бавария
 Нойкирхен-Ламбах
 Нойкирхен-на-Вальде
 Нойкирхен-Флуйн
 Нойкирхен-форм-Вальд